CEV-Pokal 2009/10 steht für:

 CEV-Pokal 2009/10 (Frauen)
 CEV-Pokal 2009/10 (Männer)